Евгений Иванович Маскинсков (19 декабря 1930, с. Александровка, Мордовская АО — 25 января 1985) — заслуженный мастер спорта СССР (1957), серебряный призер Олимпийских игр в Мельбурне 1956 г. (спортивная ходьба на 50 км.).

В 1955 году участвует в спортивной программе всемирных студенческих игр — 3-е место (50 км).
1957 год — первенство России — 1 место (20 км).
1958 год — первенство России — 1 место (30 км по шоссе).
1958 год — первенство СССР — 1 место (50 км).
1958 год — чемпионат Европы — 1 место (50 км). Тренер — П. И. Козловский.

По окончании спортивной карьеры работал тренером в Саранске.

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 ОЗП 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Спортивные ходоки СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР